Fulton Street – ulica w Brooklynie w Nowym Jorku
 Fulton Street – ulica na Manhattanie w Nowym Jorku
 Fulton Street – stacja metra w Nowym Jorku